Foco

Ou ainda:

Automóveis 
 Ford Focus - modelo de automóvel

Cinema 
 Focus (2001) - filme com William H. Macy, Laura Dern, David Paymer e Meat Loaf
 Focus (2015) - filme com Will Smith, Margot Robbie e Rodrigo Santoro

Música 
 Focus (banda) - de rock progressivo
 Focus (canção) - da Cantora Ariana Grande
 Focus (álbum de Diaura) - lançado em 2013

Revistas 
 Focus (revista alemã) - revista alemã
 Focus (revista portuguesa) - edição licenciada portuguesa

Outros usos 
 FOCUS - linguagem de programação de quarta geração
 Relatório Focus - do Banco Central do Brasil
 Focus - Enciclopédia Internacional - enciclopédia 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de comunicações
Desambiguações de música
Desambiguações de veículos

eo:Fokuso
lv:Fokuss